Kangwon může být:
 Kangwon (historická provincie) – historická provincie nerozdělené Koreje
 Kangwon (Jižní Korea) – provincie v Jižní Koreji
 Kangwon (Severní Korea) – provincie v Severní Koreji